

Cinema
 Uçurum – film turco del  1952
 Uçurum – film turco del 1972

Letteratura
 Uçurum – romanzo di Orhan Kemal

Musica
 Uçurum – singolo di Murat Boz del 2008
 Uçurum – EP di Murat Boz del 2008

Televisione
 Uçurum – serie televisiva turca del 2012